.22 Long Rifle
 .22 Long
 .22 Winchester Rimfire
 .22 Short
 .22 WMR
 Патрон Флобера

См. также 
22 (число)